Coriolis kan avse:

 Corioliseffekten – ett fenomen i klassisk mekanik
 Coriolis (månkrater) – en månkrater, se Lista över månens kratrar, C–F
 Coriolis (rollspel) – ett science fiction-rollspel utgivet av Järnringen och Fria Ligan

Personer
 Gaspard-Gustave Coriolis (1792–1843), en fransk naturvetare